Ernst von Regenstein ist der Name folgender Personen:

* Ernst I. (Regenstein) (1528–1581), Abt des Klosters Michaelstein bei Blankenburg
 Ernst II. (Regenstein) (1568–1594), Abt des Klosters Michaelstein bei Blankenburg